Constantino Fernández  puede referirse a:

 Constantino Fernández Pico (n. 1966), empresario español;
 Constantino Fernández Fernández (n. 1967), cantante español.